Hipsylofodonty (Hypsilophodontidae) były niewielkimi (ok. 1–2 m), przystosowanymi do szybkiego biegu, dwunożnymi zwierzętami. Znane z terenów obu Ameryk, Azji, Australii od środkowej jury do późnej kredy. początkowo hypsilofodonty traktowano jako grupę naturalną, jednak nowsze badania<ref>Winkler, Dale A.; Murry, Phillip A.; and Jacobs, Louis L. (1998). „The new ornithopod dinosaur from Proctor Lake, Texas, and the deconstruction of the family Hypsilophodontidae”. ''Journal of Vertebrate Paleontology 18 (3, Suppl.): p. 87A.</ref>Weishampel, David B.; Jianu, Coralia-Maria; Csiki, Z.; and Norman, David B. (2003). „Osteology and phylogeny of Zalmoxes (n.g.), an unusual euornithopod dinosaur from the latest Cretaceous of Romania”. Journal of Systematic Palaeontology 1 (2): 1–56. doi:10.1017/S1477201903001032.Varricchio, David J.; Martin, Anthony J.; and Katsura, Yoshihiro (2007). „First trace and body fossil evidence of a burrowing, denning dinosaur”. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 274: 1361–1368. doi:10.1098/rspb.2006.0443. dowodzą ich parafiletyczności. Według niektórych badań częśćButler, Richard J.; Upchurch, Paul; and Norman, David B. (2008). „The phylogeny of the ornithischian dinosaurs”. Journal of Systematic Palaeontology 6 (1): 1–40. doi:10.1017/S1477201907002271., być może nawet większość taksonów tradycyjnie zaliczanych do Hypsilophodontidae nie należy nawet do Ornithopoda. Obecnie jedynym dinozaurem, który z pewnością należy do Hypsilophodontidae, jest Hypsilophodon. Terminu „hypsilofodony” używa się czasem jako potocznego określenia bazalnych, nie tworzących kladu ornitopodów.

 Filogeneza 
Poniższy kladogram prezentuje parafiletyczność hypsilofodonów:

Został on utworzony na podstawie wyników analizy Normana i innych (2004). Również badania Weishampela i współpracowników (2003) dały bardzo podobne rezultaty. Poniższe ważne rodzaje bazalnych ornitopodów nie zostały uwzględnione w badaniu:

 Atlascopcosaurus
 Drinker
 „Gongbusaurus” wucaiwanensis (= „Eugongbusaurus”)
 Fulgurotherium
 Leaellynasaura
 Notohypsilophodon
 Qantassaurus
 Yandusaurus
 bazalny ornitopod z okolic jeziora Prostor.

Natomiast wymienione niżej taksony są uważane za wątpliwe (nomen dubium) i nie zostały włączone w badania:

 Laosaurus
 Nanosaurus
 Othnielia (z „Laosaurus” consors)
 PhyllodonAlternatywne hipotezy'''

Kilka nowszych badań jak Butlera (2005), Barreta i innych (2005), Xu i współpracowników oraz Butlera i innych (2007) dało inne wyniki. Jednakże różnią się one w każdej z nich, a więc filogeneza bazalnych ornitopodów jest słabo poznana. Najprawdopodobniej jednak tescelozaur, bugenazaura i parksozaur są blisko ze sobą spokrewnione. Zdaniem Varricchio i innych (2007) oryktodrom tworzy z klad z orodromem i zefirozaurem.

Paleobiologia 
Bazalne ornitopody były niewielkimi, przystosowanymi do szybkiego biegu roślinożernymi zwierzętami. Niekiedy nieformowalnie porównuje się je do gazeli. Istnieją dowody, że jeden z nich – oryktodrom – kopał jamy w celu odchowu potomstwa. Dowody na kopanie jam przez bazalne ornitopody znaleziono także w nieco starszych osadach Wiktorii (Australia).

Przypisy 

Taksony nieścisłe i przestarzałe – dinozaury